Stummel ist der Familienname von

 Christoph Stummel (1525–1588), deutscher Theologe und Verfasser der ersten Studentenkomödie Studentes (1545)
 Friedrich Stummel (1850–1919), deutscher Künstler
 Ludwig Stummel (1898–1983), deutscher Marine-Offizier

Stummel bezeichnet umgangssprachlich den kurzen Rest eines ursprünglich deutlich längeren, schmalen Gegenstands, siehe

 Zigarettenstummel
 Schwimmerstummel bezeichnet bei Wasser- und Luftfahrzeugen einen seitwärtigen Stummelansatz meist mit Flügelquerschnitt hauptsächlich zu Stabilisierungszwecken 

Stummel steht im Militärwesen für eine Kampfwagenkanone der deutschen Wehrmacht, siehe

 7,5-cm-KwK 37

 Siehe auch:
 Stub